TV Inter é o canal oficial do Sport Club Internacional pela internet. Traz informações sobre o clube, jogos recentes, entrevistas exclusivas com jogadores e dirigentes, além de fatos históricos do Colorado.

TV Inter na Ulbra Tv 
TV Inter está no ar desde maio de 2007, e era transmitido pela Ulbra TV em caráter estadual.

TV Inter na Rede Vida 
A transmitissão do programa foi para todo o Brasil, já que no dia 3 de janeiro de 2009 ocorreu a estreia pela Rede Vida.

TV Inter no Site 
Desde 14 de março de 2009 o programa oficial do clube colorado está sendo exibido exclusivamente no site do Inter.

Festa do Centenário do Internacional 
As comemorações do Centenário e o Grenal 376 potencializaram os acessos ao site do Inter. Desde a véspera do aniversário do Clube pôde ser percebido um aumento de tráfego no portal colorado. Na sexta-feira (3/4/9), 90.663 internautas visitaram o site para acompanhar a programação das festas e a notícia sobre o foguetório que anunciou a chegada dos 100 anos do Inter.

Mas foi no histórico dia 4 de abril de 2009 que a página do Clube teve mais de 123 mil acessos, marca superada apenas na final da Copa Sul-Americana, em 2008, quando mais de 140 mil internautas visitaram o portal. A TV Inter transmitiu ao vivo a Festa do Centenário, direto do Complexo Beira-Rio, pela internet. Acessando o endereço https://web.archive.org/web/20091214095648/http://www.tvinter.tv/, os colorados puderam acompanhar a grandiosidade da festa de qualquer parte do mundo.

Torcedores de 34 países, como Brasil, Estados Unidos, Austrália, Paraguai, Argentina, Uruguai, Inglaterra, Itália, Bolívia, Alemanha, Canadá, Portugal, Espanha, Japão, Nova Zelândia, França, Irlanda, Finlândia, Suíça, Noruega, Colômbia, Panamá, Holanda, Israel, entre outros, se conectaram para assistir à celebração. No total, a TV Inter foi acessada por quase 22 mil internautas, dos quais, mais de 97% residentes no Brasil.

O volume de acesso se manteve alto no dia seguinte ao Jantar dos 100 anos. Quem não pôde vir ao estádio Beira-Rio para assistir ao Grenal, válido pelas quartas-de-final do Gauchão, teve a chance de acompanhar o clássico em tempo real pelo "Minuto-a-Minuto" do site. Mais de 10 mil torcedores ficaram conectados à ferramenta durante a partida. No total, o site recebeu mais de 107 mil visitas no dia do clássico. Todos queriam ver a cobertura da Assessoria de Comunicação sobre a vitória do Inter no primeiro jogo do seu Centenário.

Grande audiência na Libertadores da América 2010 

Somente no mês de agosto de 2010, mais de 80 mil internautas curtiram as produções diárias da TV Inter. Melhor ainda que isso foram os streams, ou seja, as cerca de 400 mil visualizações das transmissões ao vivo da TV Inter durante agosto, quando o Internacional sagrou-se bicampeão da América. Foram mais de 380 mil visualizações de torcedores do Brasil, cerca de 4 mil de internautas dos Estados Unidos, e entre mil e 500 visualizações dos vídeos de países como: Portugal, Uruguai, Reino Unido, Espanha, Argentina, Itália, China e Alemanha estão entre os que mais assistiram.

Destaque Revista Placar 

A revista Placar - uma das principais publicações esportivas do Brasil - na sua edição do mês de setembro de 2010 divulgou o ranking das web tvs dos clubes brasileiros no YouTube mais assistidas. O canal colorado teve a segunda maior audiência em total de visualizações na classificação desde a criação da TV Inter, atrás apenas da Santos TV, à frente de Flamengo (3º), São Paulo (4º), Atlético-MG (5º), Vasco (6º), Botafogo (7º), Palmeiras (8º), Corinthians (9º) e Grêmio (10º). Você assiste à TV Inter acessando https://web.archive.org/web/20091214095648/http://www.tvinter.tv/ e pode ver os vídeos mais antigos no Arquivo TV Inter com mais de 400 vídeos no ar canal do YouTube: www.youtube.com/scinternacional.

Integrantes 

- Natalia Mauro (repórter)

- Mariana Capra (repórter)

- Marcio Toson (editor e cinegrafista)

- Anderson Kblo (editor e cinegrafista)

- Mauriti Teixeira (editor e cinegrafista)

- Eduardo Schemes (editor e cinegrafista)

Ver também 
Rádio Inter

Ligações externas 
 

Sport Club Internacional